Alexander Forsberg – ex calciatore norvegese
Emelie Forsberg – fondista di corsa in montagna e scialpinista svedese
Emil Forsberg – calciatore svedese
Henrik Forsberg – ex sciatore nordico svedese
Henry Forsberg – compositore di scacchi svedese
Lars Lennart Forsberg - regista e sceneggiatore svedese
Magdalena Forsberg – ex fondista e biatleta svedese
Nils Forsberg – pittore svedese
Peter Forsberg – ex hockeista su ghiaccio svedese